Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1992 werd op 21 en 22 maart in het Olympic Oval te Calgary gehouden.

Titelverdediger was Johann Olav Koss, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Roberto Sighel won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1992
Langebaanschaatsen in 1992
Schaatsen in Canada
Sport in Calgary
Schaatsen